Le titre Un pacte avec le diable peut se référer à :

 Un pacte avec le diable (Alias Nick Beal), film américain de John Farrow, sorti en 1949 ;
 Un pacte avec le diable (Dealer's Choice), l'épisode 8c de la saison 1 de la série télévisée La Cinquième Dimension (The Twilight Zone), diffusé en 1985.